"T.O.N.Y" é o terceiro single do segundo álbum da cantora Solange Knowles.

Singles de 2009
Canções gravadas por Solange Knowles